Desa Wonosido kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wonosido (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 109,86), Jawa Tengah, 
 Desa Wonosido (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 109,69), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar